Kvalspelet till världsmästerskapet i futsal 2016 (UEFA) är en samling kvalomgångar för att avgöra vilka sju lag som kvalificerar sig till världsmästerskapet i futsal 2016 i Colombia. Totalt 45 landslag tävlar om de sju platserna, varav Danmark, Gibraltar, Sverige och Wales gör sitt första kvalspel till VM.

Resultat

Kvalomgång 1

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Kvalomgång 2

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Kvalomgång 3

UEFA